Руйга — многозначный термин.

Фамилия 
 Руйга, Рудольф Крустинович (1923—2002) — художник, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).

Топоним 
 Руйга — разъезд  (тип населённого пункта) в Беломорском районе Карелии.
 Руйга — урочище, раннее — деревня в Беломорском районе Карелии.
 Руйга — река, впадает в Белое море.
 Руйга — станция, Октябрьская железная дорога.